Alexander Michael Karev es un personaje ficticio de la serie de televisión Grey's Anatomy. Su personaje corresponde con el estereotipo del hombre duro por fuera pero con muy buen corazón, marcado por un pasado muy conflictivo. Es un hombre joven, de entre 30 y 35 años, cirujano pediátrico en el Grey Sloan Memorial Hospital. Es interpretado por Justin Chambers y creado por Shonda Rhimes. Formó parte del elenco original de Grey's Anatomy desde 2005. El personaje se retiró de la serie en el capítulo 16 de la temporada 16.

Historia

Antes de la primera temporada 
Su padre era alcohólico y violento, y su madre esquizofrénica, por lo cual Alex tuvo que defenderla convirtiéndose en luchador, al mismo tiempo que estudiaba medicina. Cuando se enfrentó a su padre, lo mandó al hospital, y cuando este se recuperó, los abandonó, obligando a que Alex tuviera que hacerse cargo de su madre enferma y sus hermanos.

Primera temporada 
Entró al hospital Seattle Grace criticando a todos sus compañeros, haciendo que todos lo odiaran. Por su mal comportamiento, lo asignaron con la Dra. Bailey. Mantuvo relaciones sexuales con Olivia, una enfermera, quien luego comenzó a salir  su colega George, contagiándose a ambos de sífilis.

Segunda temporada 
Tras lo ocurrido con George, todos sus compañeros internos lo odiaron aún más, pero cuando Izzie descubre su pasado, se compadece de él y con el tiempo se siente atraída por él. George y Alex se perdonan, y Meredith también descubre su lado bueno. Todo parece ir bien, pero en un momento de debilidad, este vuelve a acostarse con Olivia e Izzie los descubre, por lo cual rompe con Alex y vuelve a ser odiado por todos.

Con el tiempo todos se perdonan de nuevo e Izzie vuelve a plantearse salir con él, hasta que entre ellos se interpone Denny Duquette, un paciente del que ella se enamora. Cuando Denny empeora, provocando nuevas peleas entre Alex e Izzie, este es el encargado de ir a recoger su nuevo corazón, pero, tras diversas complicaciones, Denny muere. En ese momento Alex apoya a Izzie y demuestra que en el fondo no es tan malo.

Tercera temporada 
Además de sus constantes flirteos con Izzie, la vida de Alex en esta tercera temporada está marcada por dos mujeres: la doctora Addison Montgomery, exmujer de Derek Shepherd, con la que tendrá una fugaz aventura, y una amnésica desconocida, a la que denominará Ava (Jane Doe) Rebecca Pope cuyo nombre resultará ser, y con la que mantendrá una equívoca relación de amistad, muy por encima de sus meras obligaciones como médico. Además, durante esta temporada Alex se muda a casa de Meredith, sustituyendo a George, que se ha ido a vivir con su mujer, Callie, a un hotel.

Cuarta temporada 
Alex en esta temporada se fija en una interna de Cristina, quien resulta ser la hermana menor de Meredith, Lexie. Empiezan una relación que había sido a escondidas hasta que Meredith los descubre. Alex se enfada con Izzie al saber que se acostaba con George y además cuando Alex le dijo que la quería e Izzie respondió que no estaba preparada para una nueva relación después de lo sucedido con Denny, le mintió. Rebecca Pope(Ava) llega de nuevo al Seattle Grace diciéndole a Alex que está embarazada de él. Al final de la temporada se descubre que su embarazo fue falso debido a una enfermedad que padece Ava, lo cual la destroza haciendo que Alex tenga que cuidar de ella todo el tiempo, preocupando a Izzie. Cuando Ava se corta el brazo y es llevada al hospital, Alex decide trasladarla a una clínica psiquiátrica para tratar su trastorno. Más tarde, Izzie lo consuela y terminan besándose.

Quinta temporada 
Para esta temporada Alex e Izzie son novios, y empiezan a enamorarse de verdad aunque Alex siempre estuvo enamorado de Izzie, cuando Izzie empieza a ver a Denny (su novio muerto) y poco a poco capítulo con capítulo se empieza a dar cuenta que tiene cáncer en el hígado, cerebro y piel. Pero Alex siempre está ahí y piensa en tener hijos con ella, en el episodio 22, 100 de la serie, se casa con ella.

Sexta temporada 
Tras la unión de Seattle Grace con el hospital rival Mercy West, se empiezan a despedir médicos. En su intento de salvar a Izzie, Alex le dice a Webber que tome en cuenta que ella no está completamente recuperada, causando en el despido de esta. Izzie deja a Alex ya que lo considera todo su culpa. Intentan rehacer su relación pero se divorcian más tarde. Alex empieza una relación con Lexie Grey, con la que se acuesta tratando de superar a Izzie en un comienzo. En el final de temporada, Alex es disparado; Mark y Lexie lo salvan. Mientras estos intentaban salvarlo,  él llama a Izzie pidiéndole que no lo abandonara y se quedara a su lado.

Séptima temporada
Después del aparatoso accidente, Alex queda un poco traumatizado con los elevadores y decide usar siempre las escaleras. Sin embargo, el Dr. Webber le hace saber que huele mal por ejercicio físico y le ayuda con el problema.
Más tarde, se topa con la nueva obstetra, Lucy, y coquetea con ella aunque ella se hace la difícil. Aunque después, comienzan una relación.
Alex termina su relación con Lucy porque ella le quita un puesto que le ofrecieron para irse a África, justamente cuando él se declara a ella, acaba de pedir el puesto.
A finales de temporada Alex descubre el fraude que cometió Meredith con la investigación de Derek, y un día cuando está ebrio se lo cuenta a Owen, lo que le trae graves problemas a Meredith.

Temporadas posteriores
Karev se especializa con Arizona en cirugía pediátrica, y empieza a dejar de lado sus actitudes rebeldes. Inicia una relación con una interna, Jo Wilson, la cual ha tenido una vida difícil al igual que él, y gracias a esto se comprenden y ayudan mutuamente. Después de la partida de Cristina, Alex y Meredith se hacen amigos más cercanos, ya que ellos dos son los únicos de su grupo que aún permanecen en el hospital. Meredith le insiste a Alex para que sea "su persona". Alex siempre está presente para Meredith después de la pérdida de Derek. 
Alex desea casarse y formar un hogar con su novia. Durante la temporada 13 se descubre que Jo está legalmente casada con un hombre violento del que tuvo que huir en el pasado, y que por ese motivo no podía aceptar su propuesta de matrimonio. Karev se encuentra al borde de la prisión por una situación confusa en la que golpea y deja gravemente herido al interno De Luca, pero finalmente logra su perdón, recupera su puesto como cirujano y queda absuelto ante la justicia. La pareja supera diversos obstáculos, y en el capítulo final de la temporada 14 se casan en un ferry, y la ceremonia la realiza Meredith.

Décimo Sexta Temporada 

Con la esperanza de ayudar a Meredith con su demanda, Alex contacta a gran parte de antiguos compañeros y amigos, entre ellos Izzie Stevens. Tras tener contacto con ella, se revela que ella tiene gemelos con Alex por los óvulos fecundado cuando empezó su tratamiento para el cáncer. Cuando Alex se entera vuelve con ella y confiesa que nunca la pudo olvidar y que es el amor de su vida, para así vivir con Izzie y sus hijos en una granja, esto se relata dejándole cartas a Meredith, Jo, Bailey y Richard Webber. Finalmente Alex e Izzie vivirán felizmente con sus hijos.

Otros datos 
El personaje de Alex no iba a aparecer en el episodio piloto, pero lo añadieron grabando algunas escenas de nuevo y poniéndolo en la escena digitalmente.
Después de que Cristina se haya ido, Alex empezó a ser la nueva "persona" de Meredith.en la primera temporada lo añadieron con computadora para que George no fuera el único hombre. Aunque en esos tiempos la tecnología no era muy avanzada.

Karev, Alex
Cirujanos ficticios